

Astronomia 
Cratere Haworth – cratere lunare
1824 Haworth – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Regno Unito
Haworth – località della città di Bradford, West Yorkshire
 Stati Uniti d'America
Haworth – borough della contea di Bergen, New Jersey
Haworth – città della contea di McCurtain, Oklahoma

Persone 
Adrian Hardy Haworth – entomologo, botanico e carcinologo inglese